Агва де Тинта има више значења:
  Агва де Тинта (Ваутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва де Тинта (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику